Flinner ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Flinner (* 1940), deutsche Politikerin (Die Grünen)
 Jo Flinner (* um 1946), deutscher Jazzmusiker
 Johann Flinner (um 1520–1578), deutscher lutherischer Theologe und Dichter von Kirchenliedern
 Karl Flinner, deutscher Fußballspieler